11-й выпуск  Страде Бьянке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам итальянской Тосканы. В 2017 году гонка получила категорию 1.UWT и прошла 4 марта в рамках Мирового тура UCI. Трёхкратный победитель гонки Фабиан Канчеллара завершил карьеру и гонка обрела нового чемпиона.

Участники 
В гонке приняли участие 21 команда (18 UCI WorldTeams, 3 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Всего на старт вышло 167 гонщиков.

Маршрут 
Гонка стартовала на площади Пьяццале делла Либерта перед крепостью Медичи в Сиене и финишировал в самом сердце того же средневекового города на площади Пьяцца-дель-Кампо в том же городе, после небольшого мощёного подъёма на Via Santa Caterina с максимальным градиентом до 16 %.

Маршрут протяжённостью 175 километров включал 62 километра грунтовых дорог разделённых на 11 участков. По сравнению предыдущим годом снова появился участок Bagnaia, который отсутствовал с 2014 года. Один из самых знаковых гравийных участков гонки, который до сих пор был известен как Монте-Санте-Мари длинною 11,5 километров и заканчивавшийся за 43 километра до финиша в Сиене, организаторы гонки посвятили бывшему велогонщику Фабиану Канчелларе.

Дистанция помимо грунтовых дорог, характеризовалась очень волнистым и ухабистым курсом, сопровождаемым многочисленными изгибами. Как и в предыдущих выпусках в двух километрах от финиша располагался подъём на Порта-ди-Фонтебранду с градиентом 9-10 % и максимальным 16 % на узком мощёном подъёме Виа-ди-Санта-Катерина в самом сердце средневекового города за 500 метров до финишной линии на площади Пьяцца-дель-Кампо.

Ход гонки

Результаты

Очки мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2017 году
Март 2017 года